Бай-Тайга́ () — горный массив в Туве, часть Алашского плато. Высота до 3128 м (гора Бай-Тайга). На склонах — тундра и лиственничная тайга.

Бай-Тайга — один из районов Республики Тыва. Бай-Тайгинский район расположен на западе республики, граничит с Республикой Горно-Алтайск. Центром Бай-Тайгинского района является с. Тээли.

Горные хребты Тувы